Sondrio (metrostation) van de metro van Milaan
 Sondrio (provincie) in Italië
 Sondrio (stad) in Italië